André Rolland peut désigner :
 André Rolland de Denus (1848-?), géographe français ;
 André Rolland de Renéville (1903-1962), poète et essayiste français.